Friedhof Pankow steht für:

Friedhof Pankow I, städtischer Friedhof in Berlin, Ortsteil Pankow 
Friedhof Pankow II, städtischer Friedhof in Berlin, Ortsteil Pankow
Friedhof Pankow III, städtischer Friedhof in Berlin, Bezirk Pankow, Ortsteil Niederschönhausen, Ortslage Schönholz
Friedhof Pankow IV, städtischer Friedhof in Berlin, Bezirk Pankow, Ortsteil Niederschönhausen
Friedhof Pankow V, städtischer Friedhof in Berlin, Ortsteil Pankow
Friedhof Pankow VI, städtischer Friedhof in Berlin, Ortsteil Pankow
Friedhof Pankow VII, städtischer Friedhof in Berlin, Ortsteil Rosenthal
Friedhof Pankow VIII, städtischer Friedhof in Berlin, Ortsteil Pankow
Friedhof Pankow IX, städtischer Friedhof in Berlin, Ortsteil Französisch-Buchholz
 Friedhof Pankow X, heute Friedhof Blankenburg, städtischer Friedhof in Berlin, Ortsteil Blankenburg
Friedhof Pankow XI, städtischer Friedhof in Berlin, Ortsteil Buch
Friedhof Pankow XII, städtischer Friedhof in Berlin, Ortsteil Buch
Friedhof Pankow XIV, städtischer Friedhof in Berlin, Ortsteil Heinersdorf
Friedhof Pankow XV, städtischer Friedhof im Pankower Ortsteil Weißensee